Mohamed Konaté (1992-) – calciatore maliano
 Mohamed Konaté (1997-) – calciatore ivoriano